

Littérature 
 La Bête, roman d'A. E. van Vogt.
 La Bête, roman de l'écrivain et journaliste Peter Benchley paru en 1991.
 La Bête (Odjuret), roman suédois d'Anders Roslund et Börje Hellström, qui a reçu le prix Clé de verre en 2005.
 La Bête, roman de Catherine Hermary-Vieille paru en 2014.

Théâtre 
 La Bête, pièce de théâtre en un acte de Marius Riollet jouée en 1939.
 , pièce de théâtre de David Hirson jouée en 1991 à Broadway et inspirée de Molière.

Cinéma et télévision 
 La Bête, film érotique français réalisé par Walerian Borowczyk, sorti en 1975.
 La Bête, mini-série américaine en deux parties réalisées par Jeff Bleckner, diffusée en 1996.
 La Bête, film d'horreur français réalisé par Lewis-Martin Soucy, sorti en 2009.
 La Bête, court métrage réalisé par Vladimir Mavounia-Kouka en 2013.
 La Bête (La belva), film italien réalisé par Ludovico Di Martino en 2020.
 La Bête, est le  de la série de bande dessinée Jess Long de Maurice Tillieux et Arthur Piroton.
 La Bête, personnage fictif de la série télévisée Angel.
 La Bête, personnage fictif de la série télévisée Doctor Who.
 La Bête est un personnage de fiction issu du film d'animation La Belle et la Bête.
 La Bête, film de science-fiction franco-canadien réalisé par Bertrand Bonello, sortie prévue en 2023.

Autres 
 La Bête, bière artisanale française brassée dans les Hauts-de-France et distribuée par House of beer.

Voir aussi